Wachenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Wachenfeld (1878–1958), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie
 Friedrich Wachenfeld (1865–1928), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Müller-Wachenfeld (1861–1925), deutscher Maler
 Jacob Wachenfeld (1855–1914), deutscher Bankier, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Johann Heinrich Wachenfeld (1694–1725), deutscher Porzellanmaler, Fayence- und Porzellanfabrikant

Siehe auch:
 Wachenfeldt
 Wachfeld